Ел Парадор има више значења:

 Ел Парадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парадор (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику